Ел Пилар има више значења:

 Ел Пилар (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Пилар, Гранха (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Пилар (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пилар (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пилар, Хосе Флорес Гарсија (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пилар, Компањија Агрикола (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пилар, Преса ел Сентенарио (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пилар (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пилар (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Пилар (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пилар (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пилар (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пилар (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пилар (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пилар, Ла Чарка (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пилар (Пуруандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пилар (Сан Матео Пињас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пилар (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пилар (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пилар (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пилар (Накори Чико), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пилар, Пиларес (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пилар (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пилар, Лас Гарзас (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику